in samenstellingen:
Le Champ-de-la-Pierre, Orne
Le Champ-près-Froges, Isère
Le Champ-Saint-Père, Vendée